Waldowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Waldowsky (* 1967), deutscher Politiker
 Marcel Waldowsky (* 1985), deutscher Eishockeyspieler